Pedro Hernández (XV sec. d.C.) – cavaliere spagnolo al seguito di Federico d'Aragona
 Pedro Hernández – schermidore cubano
 Pedro Hernández Calderón – calciatore messicano, nel ruolo di portiere
 Pedro Hernández Martínez – calciatore spagnolo